Göhl – comune tedesco dello Schleswig-Holstein
 Gustav Göhl – insegnante, filologo e esperantista tedesco
 Ronny Göhl – giocatore di pallamano tedesco